NGC 7020 (ou NGC 7021) est une galaxie lenticulaire à anneau située dans la constellation du Paon. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . NGC 7020 a été découverte par l'astronome britannique John Herschel en .

À ce jour, deux mesures non basées sur le décalage vers le rouge (redshift) donnent une distance de , ce qui est à l'extérieur des valeurs de la distance de Hubble.

Découverte 
NGC 7020 fut découvert le 22 juin 1835 par l'astronome John Herschel, ce dernier nomma l'objet céleste qu'il observe NGC 7021. Un an après, le 31 août 1836, John Herschel découvrit un nouvel objet auquel il donna le matricule NGC 7020. Pendant les décennies suivantes, NGC 7021 resta introuvable pour les astronomes.

NGC 7021 pourrait être en réalité une observation double et mal enregistrée de NGC 7020. Les deux matricules désigneraient donc ainsi un seul et même objet.

Galaxie à anneau 

La structure générale de NGC 7020 est assez particulière, se constituant d'un bulbe galactique de forme hexagonale entourer d'un grand anneau très régulier constitué d'étoiles jeunes, et abritant diverses régions HII. Le bulbe présente également à ses extrémités deux "anses", situées à deux sommets opposés. Plusieurs amas d'étoiles relativement massif furent également découverts proche du centre de NGC 7020.

La forme inhabituelle de NGC 7020 pourrait être le fruit d'une résonance orbitale très rare, ou d'un phénomène encore inconnu à ce jour.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Liste des objets du New General Catalogue

Liens externes 

 
 
 
 NGC 7020 [archive] sur le site de SEDS
 
  NGC 7020 sur spider.seds.org

Constellation du Paon
7020
Galaxie lenticulaire
Galaxie à anneau
Objet céleste découvert par John Herschel
Galaxie découverte en 1835